Cet article présente une liste de ponts d’Asie centrale remarquables par leurs dimensions ou par leur intérêt architectural ou historique. L’Asie centrale au sens strict regroupe les pays suivants : l’Ouzbékistan le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Afghanistan.

A
Ponts
ponts